Hraniční vrch může být:

obecně
 hora, vrch, vrchol, kopec na nějaké hranici

konkrétně
 Hraniční vrch (Jizerské hory) (643 m) – vrchol v Jizerských horách u Albrechtic
 Hraniční vrch (Krušné hory) (725 m) – vrchol v Krušných horách na Karlovarsku
 Hraniční vrch (Rychlebské hory) (760 m) – vrchol v Rychlebských horách na Jesenicku
 Hraniční vrch (Šluknovská pahorkatina) (521,2 m) – zalesněný skalnatý vrchol ve Šluknovské pahorkatině, jižně od Mikulášovic v okrese Děčín
 Hraniční vrch (Tišinská vrchovina, 660 m) (660,4 m) – vrchol v Dyleňském lese, západně od Broumova v okrese Tachov
 Hraniční vrch (Tišinská vrchovina, 735 m) (734,6 m) – vrchol v Dyleňském lese, západně od Tachovské Huti v okrese Karlovy Vary
 Hraniční vrch (Zlatohorská vrchovina) (541 m) – vrchol v Zlatohorské vrchovině u Města Albrechtice
 Hraniční vrch (418 m) – vrchol ve Frýdlantské pahorkatině, severně od Jindřichovic pod Smrkem
 Hraniční vrch (rozhledna) – rozhledna u Města Albrechtice na stejnojmenném vrchu
 Javorový vrch (Javoří hory), též Hraniční vrch (777 m) – hora v hraničním hřebeni Javořích hor, severovýchodně od vesnice Ruprechtice
 Přední hraniční vrch (721 m) – vrchol v pohoří Orlické hory v podcelku Mladkovská vrchovina v okrsku Pastvinská vrchovina
 Zadní hraniční vrch (713 m) – vrchol v pohoří Orlické hory  v podcelku Mladkovská vrchovina v okrsku Pastvinská vrchovina

Podobný název a význam 
 Hraniční kopec (352 m) – vrchol u obce Dívčí Hrad na Osoblažsku
 Hraniční hora (Masiv Králického Sněžníku) (968 m) – hora v Masivu Králického Sněžníku
 Hraniční hora (Krušné hory) – hora v Krušných horách 
 Hraniční hora (Šumava) (1233 m) – hora na Šumavě